Magazijn (opslagplaats), een opslagplaats voor te leveren of te gebruiken goederen
Magazijn (wapen), de ruimte in een vuurwapen waarin enige patronen gelijktijdig kunnen worden opgeborgen
Magazijn de Bijenkorf, een warenhuisketen in Nederland